Антарес може да се односи на:

 Антарес, звезда
 Антарес (ракета), ракета
 Антарес, Аризона, насеље